Develi (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Develi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Develi